Никола́й Никола́евич Зу́ев:
 Зуев, Николай Николаевич (1958—2022) — советский самбист.
 Зуев, Николай Николаевич (1910—1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).